Кватерон (Quateronum). Ганглиоблокатор. Диметил -диэтиламинопропилового эфира пара-бутоксибензойной кислоты йодэтилат.

Общая информация 
Относится к моночетвертичным аммониевым соединениям, оказывающим ганглиоблокирующее действие.

Препарат блокирует проведение возбуждения в парасимпатических и в меньшей степени в симпатических ганглиях.

Оказывает также некоторое коронарорасширяющее действие.

Применяют преимущественно при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, иногда — при стенокардии и при гипертонической болезни.

Назначают внутрь в виде таблеток или водного 0,6 % раствора.

При язвенной болезни желудка принимают по 0,02—0,03 г (1—1,5 таблетки или 5 мл 0,6 % раствора) 3—4 раза в день. Курс лечения 3—4 нед и более.

При стенокардии для предупреждения приступов назначают, начиная с 0,01 г (10 мг) на приём, через 2—3 дня разовую дозу увеличивают до 0,02 г. Принимают 3 раза, а при частых приступах 4 раза в день. Курс лечения 3—4 нед. Лечение можно повторять после 10—12 дневного перерыва.

При гипертонической болезни назначают 0,02—0,03 г 3—5 раз в день; курс лечения в среднем 3 нед.

Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,05 г, суточная 0,2 г.

При приёме кватерона возможны побочные явления: головокружение, наклонность к запорам, умеренная тахикардия. У больных язвенной болезнью желудка иногда в первые дни отмечаются усиление болей в подложечной области и диспепсические явления. У больных стенокардией иногда появляются неприятные ощущения в области сердца, учащаются приступы; в этих случаях препарат отменяют на 2-6 дней, затем назначают его в меньших дозах; если побочные явления не прекращаются, препарат отменяют. Осторожность следует соблюдать при назначении кватерона больным с артериальной гипотензией.

Rp.: Tab. Quateroni 0,02 N. 50

D. S. По 1 таблетке 3 раза в день

Rp.: Sol. Quateroni 0,6 % 100 ml

D.S. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Физические свойства 
Белый порошок со слегка желтоватым оттенком, горького вкуса. Растворим в воде при лёгком нагревании.

Форма выпуска 
Порошок и таблетки по 0,02 г.

Н-Холинолитики (ганглиоблокаторы)